El término "meteoro" puede referirse a los siguientes artículos: 

 Meteoro, la estela de materia incandescente que deja detrás de sí un meteoroide al atravesar la atmósfera.
 Meteoro, un fenómeno que tiene lugar en la atmósfera y se constituye en objeto de estudio.
 Meteoro (Mach go go go / Speed Racer), una serie de animación japonesa sobre carreras automovilísticas.
 Meteoro, película estadounidense de catástrofes del año 1979.
 Meteoro, película con actores reales dirigida por las hermanas Wachowski.
 Meteoro X, (Speed Racer X), una adaptación de Meteoro producida por Tatsunoko Productions, la compañía que hizo la serie original.
 Meteoro cuatro buques de la Armada Española.
 Clase Meteoro, tipo de buque modular, adaptado a distintos propósitos sobre una base común, que están siendo fabricados por Navantia para la Armada Española.
 Meteoro: La Nueva Generación, serie de televisión basada en el anime Meteoro producida por Lions Gate Entertainment.
 Meteoros (banda): un supergrupo latinoamericano de pop.
 Escampavía Meteoro: un escampavía de la Armada de Chile, considerado el primer vapor construido íntegramente en Chile.

Enlaces externos